SSDT :

En informatique :
 System Service Dispatch Table, table système de Windows ;
 Secondary System Description Tables, dans l'ACPI (voir BIOS).

Divers :
 Scottish Six-Day Trial, en compétition moto (trial) ;
 Strategic Social Development Strategies, en Malaisie.